Ор Атика́ (; род. , Монте-Эшторил, Португалия) — французская актриса и режиссёр.

Юность
Ор Атика — дочь марокканки иудейского происхождения Оде Биттон и француза Мишеля Фурнье, работавшего кинооператором у Филиппа Гарреля, родилась в португальском Эшториле, выросла в Париже и на юге Франции, училась в юридической школе в Париже и в Школе Лувра.

Карьера
Она дебютировала на экране в девять лет, сыграв эпизодическую роль в фильме Жанны Моро «Подросток». Первую полноценную роль Атика сыграла в фильме 1992 года «Сэму достаточно» после того, как случайно была замечена агентом по подбору актёров и приглашена на кастинг. После этого она работала журналисткой в газете, затем на телеканале Paris Première, обучалась на курсах актёрского мастерства и долгое время не снималась. В 1997 году Атика вернулась в кино, снявшись в кинокомедии «Это правда, если я вру», а затем в двух её сиквелах. Поначалу Атика снималась в комедиях, затем расширила свой репертуар за счёт драматических ролей. В 2004 году вышел короткометражный фильм «К чему приведет голосование за эколога?», который Атика сняла по собственному сценарию. Картина была признана лучшей короткометражкой на Международном кретейском фестивале женского кино. В 2010 году за роль в фильме «Мадемуазель Шамбон» Ор Атика была номинирована на премию «Сезар» за лучшую женскую роль второго плана.

Личная жизнь
В феврале 2002 года Атика родила дочь Анжелику от Филиппа Здара, музыканта хаус-группы Cassius.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 
 Фильмография и фото

Родившиеся в Эшториле